Hansfordiopeltis är ett släkte av svampar. Hansfordiopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hansfordiopeltis